Sorano – comune della Toscana
 Sorano d'Efeso – medico greco antico
 Sorano – personaggio della serie a fumetti Fairy Tail